Un dioxetà o dioxaciclobutà és un compost orgànic amb fórmula C₂O₂H₄, la seva estructura és un anell de dos àtoms d'oxigen i dos àtoms de carboni. Existeixen dos isòmers:

 1,2-dioxetà on els àtoms d'oxigen són adjacents.
 1,3-dioxetà on l'oxigen i àtoms de carboni alternen.
Compostos heterocíclics d'oxigen